Coexist – idea wspólnej koegzystencji wszystkich religii i zaprzestania wszelkich walk i wojen na tle religijnym.

Znak projektu Piotra Młodożeńca 
Polski grafik Piotr Młodożeniec zaprojektował znak – ☪OE✡IS✝ – dla tej idei w 2001 na zamówienie Museum On The Seam w Jerozolimie. Przedstawia on napis Coexist, w którym to litery C, X, T zostały w nim zamienione na symbole religijne. Litera C to muzułmański półksiężyc, X – żydowska Gwiazda Dawida, a T przedstawione jest w postaci chrześcijańskiego krzyża.

Popierający ideę solidaryzują się nosząc opaski ze znakiem zaprojektowanym przez Młodożeńca.

Zespół U2 użył znaku Coexist jako element scenografii podczas trasy koncertowej w 2005 roku, bez zgody autora, ponieważ lider U2 Bono zaczerpnął znak z ulicznego graffiti. Po ujawnieniu autorstwa zespół zawarł umowę z Piotrem Młodożeńcem.

Linki zewnętrzne 
 Projekt Piotra Młodożeńca na stronie Museum On The Seam

Symbole religijne